Universität Löwen steht für folgende Universitäten in Belgien:

 Alte Universität Löwen in Löwen (1425 bis 1797)
 Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) in Löwen, niederländischsprachig
 Université catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve (Neu-Löwen), französischsprachig